Wesenauer ist der Familienname von:

 Josef Wesenauer (1872–1959), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (CSP)
 Peter Wesenauer (* 1966), österreichischer Dirigent und Komponist